Por um fio é o nome em português de alguns filmes:
 Bringing Out the Dead, de Martin Scorsese, com Nicolas Cage.
 Phone Booth, de Joel Schumacher, com Colin Farrell.

Desambiguação